Раффл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раффл, Михаэль (род. 1986) — австрийский хоккеист, крайний нападающий.
 Раффл, Эми (род. 1992) — австралийская актриса.

См. также 
 Раффль